Miejscowości w USA:
 Cedar Rapids – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Cedar Rapids – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Boone
 Cedar Rapids – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Cedar Rapids (ang. Cedar Rapids Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Inne:
 Cedar Rapids – amerykański film komediowy z 2011 roku